The Smoke – gruppo musicale britannico
 The Smoke – singolo dei The Smile del 2022